Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Berula erecta
 el nombre común de la planta Sium latifolium